Ishasha steht für:

 Ishasha (Demokratische Republik Kongo), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Ishasha (Fluss), Fluss in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo
 Ishasha (Uganda), Ort in Uganda